Списък на царете на Сикион в Древна Гърция.

Митични царе

Карнейски жреци